Редкин — фамилия. Известные носители:
 Редкин, Аполлон Михайлович (1807―1876) ― поэт, орловский вице-губернатор.
 Редкин, Вадим Иосифович (1933 — 1990-е) — советский футболист.
 Редкин, Николай Васильевич (1922—2000) — Герой Советского Союза.
 Редкин, Пётр Григорьевич (1808—1891) — ректор Санкт-Петербургского университета.

См. также 
 Редькин